Benvenuti ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Benvenuti (* 1950), italienischer Schauspieler und Regisseur
 Andrea Benvenuti (* 1969), italienischer Leichtathlet
 Augusto Benvenuti (1839–1899), italienischer Bildhauer
 Cesare Benvenuti (1669–1746), italienischer Philosoph und Theologe
 Dante Benvenuti (1925–2012), argentinischer Radrennfahrer
 Giacomo Benvenuti (1885–1943), italienischer Musikwissenschaftler und -herausgeber, Komponist und Organist
 Gianfranco Benvenuti (* 1932), italienischer Basketballspieler und -trainer
 Giovanni Antonio Benvenuti (1765–1838), italienischer Geistlicher, Bischof von Osimo e Cingoli und Kardinal
 Giuseppe Benvenuti (1723–1810), italienischer Chirurg
 Jolanda Benvenuti (* 1942), italienische Filmeditorin
 Jürgen Benvenuti (* 1972), österreichischer Schriftsteller
 Lamberto Benvenuti, italienischer Regisseur und Drehbuchautor
 Leonardo Benvenuti (1923–2000), italienischer Drehbuchautor
 Lodovico Benvenuti (1899–1966), italienischer Politiker
 Marcello Benvenuti (* 1964), italienischer Leichtathlet
 Mauro Benvenuti (1934–??), italienischer Fußballtorhüter
 Nenê Benvenuti († 2013), brasilianischer Musiker
 Nino Benvenuti (* 1938), italienischer Boxer und Schauspieler
 Osvaldo Benvenuti (* 1951), argentinischer Radrennfahrer
 Paolo Benvenuti (* 1946), italienischer Dokumentarfilmer
 Pietro Benvenuti (1769–1844), italienischer Maler
 Tomaso Benvenuti (1838–1906), italienischer Opernkomponist

 Vittorina Benvenuti (1884–1965), italienische Schauspielerin